Toto je seznam měst v Burkině Faso.

Zdaleka největší aglomerací v Burkině Faso je Ouagadougou, kde 1. ledna 2005 žilo 1 375 965 obyvatel, což představuje asi 10% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 10 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 10. prosince 1985 a 10. prosince 1996, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a provincie, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Institut National de la Statistique et de la Demographie
 Association des Municipalités du Burkina Faso
 World Gazetteer - počty obyvatel burkinafaských měst v současnosti

 
Burkina Faso
města